Schloss Einsiedel steht für:

 Schloss Einsiedel (Darmstadt)
 Schloss Einsiedel (Kirchentellinsfurt)